Уи́лмот () — многозначное понятие.

Фамилия 
 Уилмот, Бен (Бенджамин Льюис Уилмот; р. 1999) — британский футболист.
 Уилмот, Генри, 1-й граф Рочестер (1612—1658) — английский военный и политический деятель, дипломат, член Долгого парламента (1640—1641), лорд-президент Коннахта (с 1644), посланник Англии в Дании (1655), отец поэта Джона Уилмота.
  (1831—1901) — британский военный и политический деятель, кавалер Креста Виктории за участие в подавлении восстания сипаев 1857 года, член Палаты общин (1869—1885).
  (1956—2016) — игрок в австралийский футбол, игрок Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Коллингвуд».
 Уилмот, Джон, 2-й граф Рочестер (1647—1680) — английский поэт, сын Генри Уилмота.
  (1748—1815) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1776—1796), сын судьи Джона Эрдли Уилмота, отец Джона Эрдли-Уилмота, 1-го баронета.
  (1893—1964) — британский политик, член Палаты общин (1933—1935, 1939—1950), министр авиационной промышленности (1945—1946) и снабжения (1945—1947).
  (1709—1792) — британский юрист, председатель Суда Англии по гражданским делам (1766—1771).
 
  (1911—1996) — британский крикетчик, игрок команды Уорикшира.
  (ок. 1773—1824) и Марта (1775—1873) — ирландские сёстры-путешественницы, авторы дневников.
  (1809—1878) — канадский юрист и политик, генеральный прокурор Нью-Браунсвика (1848—1851).
  (Энтони Лоррейн Уилмот; 1943—2004) — южноафриканский крикетчик, обладатель Кубка Gillette (1972, 1976) в составе команды Восточной Провинции.
  — канадский стендап-комик, лауреат Комедийной премии журнала Time Out за лучший стендап (2002) и Канадской комедийной премии за лучший мужской стендап (2005, 2007) и лучшую мужскую роль в фильме (2005).
  (ум. 1766) — британский политик, губернатор Новой Шотландии (1763—1766).
 Уилмот, Нейтан (род. 1979) — австралийский яхтсмен.
  (ок. 1550 — до 1608) — англиканский священник и драматург.
  (ок. 1752—1834) — шериф Дербишира (1796—1797).
  (род. 1954) — ирландский хёрлер и игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии по гэльскому футболу в составе команды Корка (1973).
 Уилмот, Роберт Данкен (1809—1891) — канадский политик, один из основателей Канадской конфедерации.
  (1837—1920) — канадский политик, член Палаты общин (1887—1896, 1900—1908), сын Роберта Данкена Уилмота.
  (1847—1929) — британский военно-морской офицер и писатель.
  (1772—1848) — ирландский хирург, президент Королевской коллегии хирургов Ирландии (1815, 1832, 1846).
  (1869—1957) — британский крикетчик, игрок команды Дербишира.
  (Уолтер Роберт Уилмот; 1863—1929) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (1927—2009) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея (1948) в составе клуба «Калгари Стампидерс».
  (также известен под псевдонимом Фёрнли Морис; 1881—1942) — австралийский поэт.
 Уилмот, Фрэнки — канадский регги-музыкант, лауреат премии «Джуно» за лучшую регги-запись (1999).
  (1928—2012) — мексиканский художник-керамист, лауреат Национальной премии в области искусств и наук (1995) в категории народных искусств.
  (ок. 1572—1644) — английский военный и политический деятель, лорд-лейтенант графств Корк (1601—1602) и Керри (с 1602), член Палаты общин (1614), лорд-президент Коннахта (1616—1644).
 Уилмот, Честер (Реджинальд Уильям Уинчестер Уилмот; 1911—1954) — австралийский военный корреспондент.
  (1693—1786) — британский врач, член Королевской коллегии врачей (с 1726) и Лондонского королевского общества (с 1730).
  (Эрнест Эмброуз Уилмот; 1898—1988) — австралийский игрок в регбилиг, финалист Регбийной лиги Нового Южного Уэльса в составе клуба «Саут Сидней Рэббитоуз» (1924).

  (1902—1993) — британский театральный костюмер и сценограф, лауреат премии «Тони» за лучшие костюмы (1958, 1961) в составе Motley Theatre Design Group.
  (1784—1841) — британский политик, член Палаты общин (1818—1830). губернатор Британского Цейлона (1831—1837).
  (1783—1847) — британский политик, член Палаты общин (1832—1843), лейтенант-губернатор Земли Ван-Димена (1843—1846), сын Джона Уилмота.
  (1810—1892) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1874—1885).

Топоним 
 Уилмот — город в округе Эшли (штат Арканзас, США).
  — город в округе Мерримак (штат Нью-Гэмпшир, США).
  — село в округе Старк (штат Огайо, США).
  — город в округе Робертс (штат Южная Дакота, США).